Vedas — os textos mais antigos da civilização indo-ariana
Astrólogo Védico — praticante de modalidade precisa de astrologia iniciada na Índia
 Sânscrito védico — antiga língua da Índia
 Civilização védica — antiga civilização da Índia

Desambiguação